Swan Island (englisch für „Schwanen-Insel“) ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Swan Island (Tasmanien)
 Swan Island (Victoria)

in Großbritannien:
 Swan Island (London) in der Themse
 Swan Island (Thames Ditton) in der Themse

in den Vereinigten Staaten:
 Swan Island (Indiana)
 Swan Island (Maine)
 Swan Island (Dorchester County, Maryland)
 Swan Island (Somerset County, Maryland)
 Swan Island (Michigan)
 Swan Island (Mississippi)
 Swan Island (New Hampshire)
 Swan Island (New York)
 Swan Island (Currituck County, North Carolina)
 Swan Island (Pamlico County, North Carolina)
 Swan Island (Oregon)
 Swan Island (Tennessee)

zu den Falklandinseln:
 Swan Island , früherer Name von Weddell Island

Siehe auch:
 Little Swan Island